«Sex» —  песня американской EDM-группы Cheat Codes и голландского DJ-трио Kriss Kross Amsterdam. Она была выпущена 19 февраля 2016 года на музыкальном лейбле Spinnin’ Records. Заняв высокие позиции в чартах многих европейских стран, а также в США, на данный момент она является наиболее успешной работой в творчестве Cheat Codes.

Композиция и релиз 
В песне используется повторяющийся припев из песни хип-хоп трио Salt-n-Pepa «Let's Talk About Sex» . Песня написана в тональности ля минор с темпом 105 ударов в минуту.

Песня была впервые выпущена лейблом Spinnin' Records 19 февраля 2016 года. За этим последовал релиз для цифровой загрузки на Beatport 8 апреля 2016 года и релиз в iTunes Store лейблом Casablanca Records 26 мая 2016 года

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на песню было выпущено на YouTube-канале Spinnin' Records 19 февраля 2016 года. Режиссер Крис Кэмпбелл показывает чит-коды и Криса Кросса Амстердам на уроке полового воспитания. В клипе, снятом режиссером Крисом Кэмпбеллом, демонстрируется урок полового воспитания. В нем снялись Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam и американская актриса и модель Хейли Амбриз. По состоянию на сентябрь 2022 года видео набрало 200 миллионов просмотров.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

Примечания